Marcjanka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Marcjanka, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Marcjanka, un village dans la voïvodie de Łódź